Мерида може да се отнася за:

 Мерида – град в Испания;
 Мерида – град в щата Юкатан, Мексико;
 Мерида – град във Венецуела;
 Мерида – щат във Венецуела.